Saint-Pardoux-le-Neuf kan syfta på:
 Saint-Pardoux-le-Neuf, Corrèze
 Saint-Pardoux-le-Neuf, Creuse